Алексей Михайлович Кондра́тьев (1846—1913) — главный режиссёр Малого театра.

Биография 
По одним сведениям являлся артистом балетной (1864—1873), позднее драматической труппы Малого театра. По другим, после окончания Петербургского театрального училища переведён помощником режиссёра в труппу Малого театра. В 1877 году стал помощником режиссёра, впоследствии с 1898 г. – режиссёр, в 1901-1907 годах главный режиссёр Малого театра. Ставил главным образом развлекательные комедии и шаблонные мелодрамы. Вместе с Александром Павловичем Ленским был соруководителем одной из актёрских групп Нового театра. Ограниченность и консерватизм Кондратьева привели к разрыву с Ленским и уходу последнего из театра в 1903 году. После этого Кондратьев возглавил Новый театр. В 1907 году был отстранён от должности главного режиссёра, которая  перешла Ленскому.

Общался с  А. Н. Островским и А. П. Чеховым, сохранилась их переписка.

Примечания 

Персоналии:Малый театр Москвы

Актёры Российской империи

Выпускники Российского государственного института сценических искусств